Hank – nome proprio di persona inglese maschile
Hank – città dei Paesi Bassi
 Hank – album di Hank Mobley del 1957
Hank – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1965 al 1966
Hank – serie televisiva statunitense trasmessa nel 2009